«Алувион» () — испанский футбольный клуб из Касканте, в автономном сообществе Наварре.

История 
Клуб основан в 1922 году, домашние матч проводит на стадионе «Малон де Эсайде», вмещающем 3000 зрителей.

После основания клуб долгое время выступал в региональной лиге, лишь в 1999 заработав повышение в классе. Команда в своём первом сезоне в четвёртом по значимости футбольном дивизионе Испании заняла 8 место. По итогам сезона 2011/2012 клуб покинул Терсеру и продолжил своё выступление в региональной лиге..

Сезоны по дивизионам 

 Терсера — 12 сезонов
 Региональная лига (пятый и шестой дивизион) — 76 сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте футбола Наварры

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Наварры